Martiricos puede referirse a:

 Ciriaco y Paula, mártires cristianos y patrones de Málaga.
 Paseo de Martiricos, vía situada en Málaga.
 Martiricos (barrio), barrio del distrito Palma-Palmilla de Málaga.
 Metonimia para referirse al Málaga Club de Fútbol y al estadio La Rosaleda al estar situado al final del paseo homónimo.